Příjmení Sahánek či Sahánková může znamenat:

Známí nositelé tohoto příjmení:

základní tvar
 Emanuel Kliment Sahánek (1827–1894) – český učitel a prozaik, známý také pod pseudonymy „Kliment Němčický“ a „Karel Skála“
 Josef Sahánek (1896–1942) – český fyzik, vysokoškolský učitel, zavražděný v roce 1942 v Mauthausenu
 Stanislav Sahánek (1883–1942) – český vysokoškolský učitel a germanista, zavražděný v roce 1942 v Mauthausenu

ženská podoba s přechýlením
 Dana Sahánková (* 1984) – česká umělkyně

Reference

Externí odkazy 
 

Česká příjmení